Bublák může být:

 Bublák - plemeno holuba domácího
 Bublák a niva Plesné - národní přírodní památka v okrese Cheb

Podobné názvy:

 Bublava - obec v Krušných horách
 Bublava (přítok Ohře) - potok v Doupovských horách
 Bublavský potok - levostranný přítok Svatavy v okrese Sokolov

Wikipedie:Rozcestníky